JRO est un sigle qui peut désigner :
 , un radio télescope au Péru.

JRO est un code qui peut désigner :
 Aéroport international du Kilimandjaro, le second aéroport international de Tanzanie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports